Сели́ще — открытое, неукреплённое поселение железного века.

Белоруссия 
Брестская область
 Селище — деревня в Дрогичинском районе.
 Селище — деревня в Пинском районе.

Витебская область

 Селище — деревня в Бешенковичском районе.
 Селище — деревня в Глубокском районе.
 Селище — агрогородок в Городокском районе.
 Селище — деревня в Докшицком районе.
 Селище — деревня в Лепельском районе.
 Селище — деревня в Лиозненском районе.
 Селище — деревня в Миорском районе.
 Селище — деревня, Высоковский сельсовет, Оршанский район
 Селище — деревня, Устенский сельсовет, Оршанский район
 Селище — деревня в Ушачском районе.

Гомельская область
 Селище — посёлок в Ветковском районе.
 Селище — деревня в Жлобинском районе.
 Селище — деревня в Калинковичском районе.

Гродненская область

 Селище — упразднённая деревня в Кореличском районе.
 Селище — деревня в Новогрудском районе.
 Селище — деревня в Сморгонском районе, Войстомский сельсовет.
 Селище — деревня в Сморгонском районе, Жодишковский сельсовет.

Минская область

 Селище — деревня в Березинском районе.
 Селище — деревня в Борисовском районе, Мётченский сельсовет.
 Селище — деревня в Борисовском районе, Пригородный сельсовет.
 Селище — деревня в Борисовском районе, Моисеевщинский сельсовет.
 Селище — агрогородок в Вилейском районе.
 Селище — деревня в Крупском районе.
 Селище — деревня в Логойском районе, Октябрьский сельсовет.
 Селище — деревня в Логойском районе, Каменский сельсовет.
 Селище — деревня в Логойском районе, Гайненский сельсовет.
 Селище — деревня в Минском районе, Горанский сельсовет.
 Селище — деревня в Минском районе, Лошанский сельсовет.
 Селище — деревня в Минском районе, Острошицко-Городокский сельсовет.
 Селище — деревня в Пуховичском районе.
 Селище — деревня в Слуцком районе.
 Селище — деревня в Стародорожском районе

Могилёвская область

 Селище — посёлок в Быховском районе.
 Селище — деревня в Климовичском районе, Галичский сельсовет.
 Селище — деревня в Климовичском районе, Гусарковский сельсовет.
 Селище — деревня в Кличевском районе.
 Селище — деревня в Могилёвском районе.
 Селище — деревня в Хотимском районе.
 Селище — деревня в Чаусском районе.
 Селище — деревня в Чериковском районе.

Россия 
Архангельская область
 Селище — деревня в Каргопольском районе.
 Селище — деревня в Лешуконском районе.

Брянская область
 Селище — деревня в Навлинском районе.
 Селище — село в Почепском районе.
 Селище — село в Стародубском районе.
 Селище — деревня в Суражском районе.
 Селище — посёлок в Трубчевском районе.

Владимирская область
 Селище — деревня в Вязниковском районе.

Вологодская область
 Селище — деревня в Кадуйском районе.
 Селище — деревня в Кичменгско-Городецком районе.
 Селище — деревня в Сокольском районе.
 Селище — деревня в Устюженском районе.
 Селище — деревня в Чагодощенском районе.
 Селище — село в Череповецком районе.

Костромская область
 Селище — деревня в Кадыйском районе.
 Селище — деревня в Макарьевском районе.
 Селище — деревня в Мантуровском районе.

Ленинградская область
 Селище — деревня в Бокситогорском районе, Большедворском сельском поселении.
 Селище — деревня в Бокситогорском районе, Борском сельском поселении, находится близ деревни Носово.
 Селище — деревня в Бокситогорском районе, Борском сельском поселении, находится близ деревни Мозолёво-1.
 Селище — деревня в Бокситогорском районе, Климовском сельском поселении
 Селище — деревня в Волосовском районе.
 Селище — деревня в Лужском районе.
 Селище — деревня в Тихвинском районе.

Липецкая область
 Селище — деревня в Лебедянском районе.

Новгородская область
 Селище — деревня в Валдайском районе.
 Селище — деревня в Окуловском районе.
 Селище — посёлок при станции в Окуловском районе.
 Селище — деревня в Солецком районе.

Пермский край
 Селище — деревня в Косинском районе.

Псковская область
 Селище — деревня в Дедовичском районе, Дубишенская волость.
 Селище — деревня в Дновском районе, Гавровская волость.
 Селище — деревня в Дновском районе, Моринская волость.
 Селище — деревня в Куньинском районе.
 Селище — деревня в Порховском районе, Красноармейская волость.
 Селище — деревня в Порховском районе, Туготинская волость.
 Селище — деревня в Псковском районе.
 Селище — деревня в Себежском районе.

Смоленская область
 Селище — деревня в Духовщинском районе, Добринское сельское поселение.
 Селище — деревня в Духовщинском районе, Пречистенское сельское поселение.
 Селище — деревня в Новодугинском районе.
 Селище — деревня в Угранском районе.
 Селище — деревня в Хиславичском районе, Кожуховичское сельское поселение.
 Селище — упразднённая деревня в Хиславичском районе, Колесниковское сельское поселение.

Тверская область
 Селище — деревня в Жарковском районе.
 Селище — деревня в Западнодвинском районе.
 Селище — деревня в Рамешковском районе.
 Селище — посёлок в Селижаровском районе.
 Селище — село в Спировском районе.
 Селище — деревня в Торопецком районе.

Ярославская область
 Селище — деревня в Борисоглебском районе.
 Селище — деревня в Ростовском районе.

Украина 
 Селище — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Селище — село в Литинском районе Винницкой области.
 Селище — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Селище — село в Барышевском районе Киевской области.
 Селище — село в Сарненском районе Ровненской области.
 Селище — село в Конотопском районе Сумской области.
 Селище — село в Лебединском районе Сумской области.
 Селище — село в Купянском районе Харьковской области.
 Селище — село в Корсунь-Шевченковском районе Черкасской области.
 Селище — село в Носовском районе Черниговской области.
 Селище — село в Семёновском районе Черниговской области.
 Селище — село в Сновском районе Черниговской области.
 Селище — село в Сокирянском районе Черновицкой области.
 Селище — до 1946 г. название села Слободка в Малинском районе Житомирской области.

Железная дорога 
 Селище — остановочный пункт Октябрьской железной дороги (Новгородская область, Россия)
 Селище — остановочный пункт Юго-Западной железной дороги (Житомирская область, Украина)
 Селище — остановочный пункт Южной железной дороги (Харьковская область, Украина)

Другие объекты 
 Селище — озеро в Ушачском районе Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Селище-1
 Селище-2
 Селище-Хвошня
 Селищев
 Селищево
 Селиште
 Сэлиште
 Селищи
 Новое Селище